Felipe Rodríguez ist der Name folgender Personen:

 Felipe Rodríguez (Musiker) (1760–1815), spanischer Komponist und Organist
 Felipe Rodríguez (Sänger) (1926–1999), puerto-ricanischer Bolerosänger
 Felipe Rodríguez (Fußballspieler) (* 1990), uruguayischer Fußballspieler